Technik żywienia i gospodarstwa domowego - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Kompetencje i umiejętności technika żywienia i gospodarstwa domowego upoważniają m.in. do
 pracy w zakładach zbiorowego żywienia
 prowadzenia własnej firmy gastronomicznej i gospodarstw agroturystycznych, jak również w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

Zobacz też 
 Technik

Linki zewnętrzne 
 Informator na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zawody